Qualisch ist

 der deutsche Name der heute tschechischen Gemeinde Chvaleč
 ein Ortsteil von Weißwasser/Oberlausitz